Марьино — деревня в Новомосковском административном округе Москвы  (до 1 июля 2012 года была в составе Ленинского района Московской области). Входит в состав поселения Филимонковское.

Население 
В XIX веке деревня Марьино входила в состав Десенской волости волости Подольского уезда. В 1899 году в деревне проживало 153 человека.

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 2246 человек (1042 мужчины и 1204 женщины). По данным на 2005 год в деревне проживал 2261 человек.

Расположение 
Деревня Марьино находится примерно в 5 км к югу от центра города Московский. Ближайшие населённые пункты — посёлок Марьино и деревня Староселье. Рядом с деревней протекает река Незнайка.

Транспорт 
Автобус № 420 метро Саларьево.

Автобус № 39 до города Видное. Проходит в километре от посёлка через Старое Марьино. Ходит 4 раза в сутки

Маршрутное такси № 894 метро Ясенево - Московский

Нелегальное маршрутное такси до м. Саларьево

Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров, используется новый маршрут автобуса № 879 от 1-го мкр-на Московского до совхоза «Воскресенское».

Примечания 

Населённые пункты Новомосковского административного округа